Het ATP-toernooi van Kitzbühel 2014 (met de officiële naam Bet-at-home Cup Kitzbühel) vond plaats van 28 juli tot en met 3 augustus. Er werd gespeeld op de gravelbanen van de Kitzbüheler Tennis Club in de Oostenrijkse plaats Kitzbühel.

Het enkelspel werd gewonnen door David Goffin. Hij versloeg in de finale Dominic Thiem met 4-6, 6-1 en 6-3. Het dubbelspel werd gewonnen door Henri Kontinen en Jarkko Nieminen. Zij versloegen in de finale Daniele Bracciali en Andrej Goloebev met 6-1 en 6-4.

Het toernooi van 2014 trok ondanks twee regendagen, 37.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Kitzbühel
ATP-toernooi van Kitzbühel